CID est un sigle composé des trois lettres C, I et D qui peut faire référence à :
 Collège interarmées de défense, une ancienne école de guerre ;
 United States Army Criminal Investigation Command ;
 Centre international de Deauville, le palais des congrès de Deauville, Calvados, France ;
 Centre informatique des douanes, un centre situé à Osny en région Parisienne (95) ;
 Conseil international de la danse, de l'UNESCO ;
 fonte CID ;
 Centre de hautes études internationales d’informatique documentaire ;
 carotide interne droite, en angiologie.

CID est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport municipal de , dans l’Iowa aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CID est une abréviation qui peut faire référence à :
 Caller ID (en français, identification de l'appelant, est un identifiant unique permettant aux commutateurs téléphoniques d’aiguiller les appels.

Code IATA des aéroports

de:Cid
es:Cid